Тимберлейк () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тимберлейк, Джастин (род. 1981) — американский поп- и R&B-певец, композитор, продюсер, танцор и актёр.
 Тимберлейк, Джессика Клэр (более известная как Дже́ссика Бил; род. 1982) — американская актриса, модель и певица.
 Тимберлейк, Филип Хантер (, 1883 — 1981) — американский энтомолог